Baeschlin oder Bäschlin ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Baeschlin (1881–1964), Schweizer Architekt, Maler und Bildhauer
 Fritz Baeschlin (1881–1961), Schweizer Geodät und Ingenieur
 Heinrich Theophil Bäschlin (1845–1887), Schweizer Industrieller

Siehe auch:
 Baeschlin Verlag, Schweizer Buchverlag mit Sitz in Glarus